Бей-Сити (Bay City) — название нескольких населённых пунктов в США:

  — город в штате Висконсин.
 Бей-Сити — город в штате Мичиган.
  — город в штате Орегон.
 Бей-Сити — город в штате Техас.

Кроме этого, «Бей-Сити» употребляется в качестве «прозвища» американского города Сан-Франциско и канадского города Гамильтон.